Чемпионат Франции по футболу 1961/1962 — 24-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции в 6-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1192 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов 
 «Расинг» — «Мец»  — 11:2
 Самая крупная победа в гостях:  —4 гола 
 «Гавр» — «Расинг»  — 0:4
 «Расинг» — «Ним Олимпик»  — 0:4
 «Расинг» — «Лион»  — 0:4
 «Расинг» — «Реймс»  — 2:6
 «Реймс» — «Лион»  — 0:4
 «Реймс» — «Стад Франсе»  — 0:4
 Самая крупная победа дома:  9 голов 
 «Расинг» — «Мец»  — 11:2

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1961/1962
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1961 году
Спорт во Франции в 1962 году